

Cypr 
 Ajos Nikolaos − brytyjski garnizon na Cyprze
 Ajos Nikolaos − wieś w dystrykcie Famagusta
 Ajos Nikolaos − wieś w dystrykcie Nikozja
 Ajos Nikolaos − wieś w dystrykcie Pafos

Grecja 

 Ajos Nikolaos – gmina w Grecji, na Krecie
 Ajos Nikolaos − miasto w Grecji, na Krecie
 Ajos Nikolaos − stacja metra w Atenach